Eugenio Tibaldi est un photographe italien contemporain.

Biographie 

Tibaldi travaille des images démantelées.

Expositions 
 2004,  Galleria Umberto Di Marino Arte Contemporanea, Giugliano, Italie (personnelle)
 2005,
 Galleria Umberto Di Marino Arte Contemporanea (collective)
 Galleria Sogospatty, Rome (collective)
 2007, Paris Photo

Œuvres 
 série Point of View, 2006, Naples.

Notes et références 

Photographe italien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)